Маяцкий — фамилия. Известные носители:

 Маяцкий, Анатолий Николаевич (1937—2005) — советский футболист, судья.
 Маяцкий, Константин Николаевич (1892 — ?) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Маяцкий, Пётр Иванович (1920—2016) — первый секретарь Боковского и Вёшенского райкомов КПСС.

См. также 

 Маяцкий городок (Маяцкий)
 Маяцкое городище
 Маяцкая дача
 Маяцкие казаки